Galicisch steht für:
 Galicische Sprache, eine romanische Sprache
 die nordwestspanische Region Galicien betreffend
 das ehemalige Königreich Galicien im Nordwesten der Iberischen Halbinsel betreffend
 die Bevölkerungsgruppe der Galicier betreffend
 Galicische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten Galiciens

galizisch steht für:
 die ost- und mitteleuropäische Region Galizien betreffend
 galicisch (siehe oben), fehlerhafte Schreibweise

Siehe auch: